María de las Mercedes de Orleans y de Borbón (Madrid, 24 de junio de 1860 - ibídem, 26 de junio de 1878) fue reina consorte de España por ser esposa del rey Alfonso XII.

Biografía 

En 1859 Antonio de Orleans, duque de Montpensier e hijo del rey de los franceses Luis Felipe I, y su esposa María Luisa, hermana de Isabel II, se dirigieron a Madrid, donde el duque quería mostrar su deseo de participar en la Guerra de África. El ofrecimiento no tuvo respuesta por parte del presidente Leopoldo O'Donnell ni de la reina Isabel II, ya que no les interesaba políticamente que este siguiera ganando notoriedad. Molesto, el duque de Montpensier se marchó a Claremont House, a las afueras de Londres, a ver a su madre. Dejó en Madrid a su esposa, María Luisa, que se encontraba embarazada. En mayo de 1860 el duque regresó a Madrid. Su esposa se encontraba en avanzado estado de gestación y la reina les propuso permanecer en la Corte a la espera del parto.

La hija de Antonio de Orleans y María Luisa, María de las Mercedes, nació en Madrid el 24 de junio de 1860. Fue bautizada el mismo día de su nacimiento, a las ocho de la tarde, en la capilla del Palacio Real. Sus padrinos fueron sus tíos, la reina Isabel II y su esposo Francisco de Asís.

La familia de María de las Mercedes tuvo, desde 1849, su residencia habitual en el Palacio de San Telmo de Sevilla. En el otoño de 1867 los generales Fernando Fernández de Córdova, Francisco Serrano y Domínguez y Domingo Dulce y Garay, junto con otros cincuenta oficiales, acordaron ofrecerle la corona al duque de Montpensier en el caso de que esta quedase vacante. Fernando Fernández de Córdova se reunió con el duque y la infanta el 17 de enero de 1868 para informarles del acuerdo, pero según él estos no le dieron respuesta alguna. En 1868 su padre, el duque de Montpensier, financió planes para destronar a Isabel II. El gobierno actuó y el duque y su familia se tuvieron que exiliar en Lisboa en julio de ese año. En septiembre triunfó la revolución que provocó que Isabel II fuese al exilio. En 1869 el duque de Montpensier y su familia regresaron a Sevilla. 

Isabel II abdicó sus derechos al trono en su hijo Alfonso el 25 de junio de 1870. En marzo de 1871 Isabel II envió a Rafael Merry del Val al Palacio de San Telmo de Sevilla para negociar un acuerdo con Antonio de Orleans. Según este acuerdo, el duque de Montpensier reconocería los derechos de Alfonso, habría una regencia de María Cristina de Borbón-Dos Sicilias y del duque de Montpensier si Alfonso fuese llamado al trono siendo menor de edad y tendría lugar un matrimonio entre Alfonso y María de las Mercedes salvo que se opusieran los interesados.

En 1871 el duque de Montpensier, que estaba siendo investigado por el asesinato del general Prim, se marchó a Francia. El 10 de enero de 1872 Antonio y María Luisa se alojaron en el hotel Londres de París para acudir luego a la boda entre Margarita Adelaida de Orleans y el príncipe Ladislao Czartoryski. El 11 de enero Antonio mantuvo una conversación con María Cristina para restablecer la relaciones con Isabel II y mostrar su apoyo a la restauración borbónica. Antonio de Orleans, su esposa María Luisa e Isabel II se reunieron la mañana del 12 de enero en el Palacio de Castilla de París. Esa tarde, Isabel II acudió al hotel Londres para invitar a comer a Antonio y María Luisa el día 13 de enero. Posteriormente, acudieron a otro almuerzo organizado por María Cristina, al que también acudió Isabel II.

El 15 de enero de 1872 Antonio y María Cristina firmaron el acuerdo de Cannes en la villa Talbot de aquella ciudad. El duque de Montpensier mostró con esto su apoyo a Alfonso y a una eventual regencia suya y de María Cristina si este era llamado al trono en su minoría de edad.

Para promover la candidatura de Alfonso de Borbón hacía falta dinero pero el duque se negó a aportar nada y solicitó a Isabel II dos millones de reales. Isabel le respondió que "aunque ahora no tengo ese dinero disponible, doy las órdenes para que se ponga ese dinero en poder del marqués de Alcañices en el plazo más breve posible".

En las navidades de 1872 Isabel II y Alfonso fueron invitados por el duque de Montpensier y María Luisa al castillo de Randan. Entonces Alfonso se enamoró de María de las Mercedes y se comprometieron a casarse.

En diciembre de 1874 tuvo lugar el Pronunciamiento de Sagunto del general Martínez Campos, a favor del príncipe Alfonso, hijo de Isabel II, que fue proclamado rey de España.

Isabel II con las infantas Paz, Eulalia y Pilar, se instalaron en el Alcázar de Sevilla el 16 de octubre de 1876 por disposición de Cánovas.

El 19 de octubre de 1876 Antonio de Orleans y su familia regresaron a España definitivamente. Se reunieron con Alfonso XII en Madrid, donde el rey renovó el juramento de amor que había hecho a María de las Mercedes en Randan en 1872. El 24 de octubre la familia del duque llegó a Sevilla, donde se reunieron con Isabel II y sus hijas. Hubo recepciones durante tres días, tras los cuales se celebró una comida y un baile en el Palacio de San Telmo que se prolongó hasta la madrugada.

Alfonso XII estuvo en Sevilla, donde también estaba su madre Isabel II, entre el 26 y el 31 de marzo de 1877. Aunque se trató de una visita eminentemente oficial, las visitas del rey al Palacio de San Telmo fueron casi diarias.

Las relaciones de Isabel II y el duque de Montpensier eran tensas, sobre todo por el noviazgo entre Alfonso XII y María de las Mercedes. Por esto, Isabel II abandonó el Alcázar de Sevilla con sus hijas el 8 de septiembre de 1877 para instalarse en el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.

El 7 de diciembre de 1877 Alfonso XII telegrafió a Antonio de Orleans diciendo que mandaba a José Osorio y Silva, marqués de Alcañices y duque de Sesto, a San Telmo con una carta. El marqués de Alcañices viajó acompañado del mayordomo real Francisco María Marín, marqués de la Frontera, y del secretario de la mayordomía mayor Fernando de Mendoza y Abascal. El 8 de diciembre llegaron a la estación Plaza de Armas de Sevilla. Fueron recibidos allí por el secretario del duque, Rafael Esquivel y Castelló, por las autoridades civiles y militares locales y por el cabildo eclesiástico. Los recién llegados se trasladaron al Palacio de San Telmo en un coche tirado por seis caballos. Al llegar a su destino, fueron recibidos por una compañía del regimiento de infantería Soria número 9. Fueron recibidos en el Salón Blanco del palacio por Antonio de Orleans, su esposa María Luisa y sus hijos Antonio, Cristina y María de las Mercedes. El marqués de Alcañices pronunció un breve discurso y entregó la carta, en la cual pedía la mano de María de las Mercedes. Luego se retiraron a una habitación, donde Mercedes recibió un brazalete de oro, rubíes y brillantes como regalo de Alfonso XII. Esa noche se celebró una cena con los invitados, con música del regimiento de Soria y con la fachada del palacio iluminada. A la mañana siguiente, todos asistieron a una misa en el oratorio del palacio y, tras un almuerzo, los invitados regresaron a Madrid portando la contestación de Antonio de Orleans. En ella manifestaba que su hija, María de las Mercedes, aceptaba casarse con Alfonso XII. La carta fue entregada al rey en el Palacio Real de Madrid el 10 de diciembre. 

Alfonso XII pasó en Sevilla entre el 22 de diciembre de 1877 y el 8 de enero de 1878. La mayor parte del tiempo la dedicó a actividades de esparcimiento y a estar con su prometida y su familia. Durante esta estancia el duque de Montpensier quiso homenajear a los prometidos con un baile en el Palacio de San Telmo. El evento tuvo lugar el 26 de diciembre de 1877 y acudieron más de dos mil invitados de la élite andaluza. Durante todos estos días solo tuvo lugar una visita visita oficial, el día 3 de enero de 1878, a la fundición de cañones.

Semanas antes de la boda, Isabel II escribió a Cánovas desde París diciendo "siga cada uno su camino y al fin veremos lo que Dios dispone".

El 22 de enero de 1878 se firmaron las capitulaciones matrimoniales. La dote de María de las Mercedes se cifró en un millón y medio de pesetas, incluyendo alhajas, acciones, la antigua casa de Hernán Cortés de Castilleja de la Cuesta y la finca Santa Águeda de Bolonia. La casa de Hernán Cortés pasó a ser un colegio de las monjas irlandesas a partir de 1889 y los objetos relacionados con la historia de México que el duque de Montpensier había almacenado en ella se guardaron en el Alcázar de Sevilla hasta 1928. En la actualidad son parte de la colección del Archivo General de Indias.

La boda tuvo lugar el 23 de enero de 1878 en la madrileña Basílica de Atocha. Isabel II, que había aceptado a regañadientes el matrimonio, no asistió a la ceremonia.

En 1868 había sido derribada la Iglesia de Santa María de la Almudena. La congregación de Esclavos de la Virgen de la Almudena solicitó a la reina ayuda para un nuevo templo. Gracias a ella, se cedieron parte de los terrenos frente a palacio para un nuevo templo que más tarde fue la catedral de la Almudena.

En marzo de 1878 la reina tuvo un aborto, después de un largo paseo a caballo, y posteriormente enfermó. Se recuperó en abril. El duque de Montpensier escribió a Alfonso XII desde Bolonia el 2 de abril:

María de las Mercedes empezó a presentar un paulatino cansancio a finales de mayo. Un parte médico del 18 de junio indicaba que podría tratarse de un nuevo embarazo.

El 22 de junio empezó a padecer hemorragias. Antonio y María Luisa llegaron a Madrid el 23 de junio, procedentes de Italia. Falleció el 26 de junio. El parte médico de cámara Tomás Corral y Oña, publicado en la Gaceta, decía que había muerto de "fiebre gástrica nerviosa, acompañada de grandes hemorragias intestinales". En la actualidad se considera que murió de tifus. 

Fue enterrada en la capilla de San Juan del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. No pudo ser enterrada en el panteón de reyes, reservado a las reinas que tuvieran descendencia. El 8 de noviembre del 2000, con autorización de Juan Carlos I dada en 1999, sus restos fueron trasladados a la Catedral de la Almudena de Madrid, en cumplimiento del deseo que, en su día, había expresado Alfonso XII. La lápida de su tumba está realizada en mármol blanco y tiene la siguiente inscripción:

Una popular historia de amor 

A raíz de esta historia se popularizó una tonadilla que cantaban las niñas españolas al jugar al coro. Esta decía:

También inspiró una copla, Romance de la Reina Mercedes, compuesta por Quintero, León y Quiroga en 1948 y cantada por muchas intérpretes del género, como Tomás de Antequera, Concha Piquer, Marifé de Triana, Pastora Soler, Paquita Rico y Lichis, entre otros.

El romance real fue llevado al cine en la película ¿Dónde vas, Alfonso XII? (1958). María de las Mercedes fue interpretada por Paquita Rico. Esta cinta tuvo una secuela llamada ¿Dónde vas, triste de ti? (1960).

En 2003, María Pilar Queralt del Hierro publicó la novela histórica De Alfonso la dulcísima esposa, donde se narra con gran rigor documental la vida y los amores esta reina de España.

Títulos y órdenes

Títulos y tratamientos 
 24 de junio de 1860 - 23 de enero de 1878: Su Alteza Real la Serenísima Señora Infanta Doña María de las Mercedes de España, princesa de Orleans.
 23 de enero - 26 de junio de 1878: Su Majestad la Reina.

Órdenes 
 Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
 23 de enero de 1878-26 de junio de 1878: Gran Maestre.
 24 de junio de 1860: Dama.

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 Diccionario Biográfico. Real Academia de la Historia María de las Mercedes de Orleans y Borbón

Casa de Borbón en España
Dinastía de Orleans
Reinas consortes de España del siglo XIX
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Fallecidos por tuberculosis
Sepultados en la Catedral de la Almudena
Grandes maestres de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Nacidos en Madrid
Fallecidos en Madrid
Infantes de España (Casa de Borbón)
Reinas consortes de España